La consagración es la dedicación de una persona o cosa para el servicio de un culto religioso o directamente a una deidad. 

En la Iglesia católica el término es usado en las siguientes ocasiones:

 Consagración, parte principal de la misa en la que se realiza la transubstanciación. 
 Consagración, ceremonia requerida para hacer una cosa o lugar sagrada.
Consagración real, ceremonia religiosa que confiere a un soberano un carácter sagrado. 
Consagración episcopal, actualmente ordenación episcopal, dejándose el término consagración para abades.

Antigua Roma 

 Consecratio, en la religión de la Antigua Roma, término latino para describir la apoteosis de los emperadores romanos. Se simbolizaba mediante águilas imperiales. 

Terminología religiosa